Бијелић је српско презиме. Може се односи на:

 Александра Бијелић Алексијевић (рођ. 19??), српска џез певачица и специјализовани студијски музичар
 Јован Бијелић (1886–1964), српски сликар
 Јово Бијелић (1914–1986), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Мирослав Бијелић (1937–2010), српски филмски и позоришни глумац и књижевник
 Северин Бијелић (1921–1972), српски и југословенски глумац

Види још 
 Белић, презиме

Референце 

Српска презимена